Plusieurs villes françaises possèdent une rue Lyautey : 
 
 Rue Lyautey à Nancy ;
 Rue Lyautey à Paris.

Lyautey Rue